Hickman ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Hickman (1921–1986), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntfahrer
 Charlie Hickman (1935–1979), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Moderator
 Clarence Hickman (1889–1981), US-amerikanischer Physiker
 Cleveland P. Hickman (1896–1978), amerikanischer Zoologe
 Darryl Hickman (* 1931), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Dwayne Hickman (1934–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Howard C. Hickman (1880–1949), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 James Hickman (* 1976), britischer Schwimmer 
 James Craig Hickman (1941–1993), nordamerikanischer Botaniker
 Jim Hickman (1937–2016), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Hickman (1810–1875), US-amerikanischer Politiker
 John Hickman (Diplomat) (1927–2001), britischer Diplomat
 Peter Hickman (* 1987), britischer Motorradrennfahrer
 Rankin Hickman (* 1975), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Richard Hickman (1757–1832), US-amerikanischer Politiker
 Ricky Hickman (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tracy Hickman (* 1955), US-amerikanischer Fantasy-Autor
 Vernon Victor Hickman (1894–1984), australischer Zoologe

Hickman ist Name folgender Orte: 

 Hickman (Arkansas), Ort im Mississippi County, Arkansas, USA
 Hickman (Delaware), Ort im Kent County, Delaware, USA
 Hickman (Illinois), Ort im Iroquois County, Illinois, USA
 Hickman (Kalifornien), Census-designated place im Stanislaus County, Kalifornien, USA
 Hickman (Kentucky), Stadt im Fulton County, Kentucky, USA
 Hickman (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Caroline County, Maryland, USA
 Hickman (Missouri), Ort im Stoddard County, Missouri, USA
 Hickman (Nebraska), Stadt im Lancaster County, Nebraska, USA
 Hickman (Ohio), Ort im Licking County, Ohio, USA
 Hickman (Pennsylvania), Ort im Allegheny County, Pennsylvania, USA
 Hickman (Tennessee), Ort im Smith County, Tennessee, USA
 Hickman (Virginia), Ort im Franklin County, Virginia, USA
 Hickman (Salta), Ort in Salta, Argentinien

Siehe auch:

 Hickman Township
 Hickman County
 Hickman-Katheter
 Hickman-Krater
 Higman
 Hickmann